Graczowka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Graczowka – wieś w Baszkortostanie
 Graczowka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Graczowka – wieś w obwodzie penzeńskim
 Graczowka – wieś w rejonie usmańskim obwodu lipieckiego
 Graczowka – wieś w rejonie wołowskim obwodu lipieckiego

Zobacz także 
 Graczewka – nazwa toponimów w Rosji

Strony ujednoznaczniające